Коса́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Кондом. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32095.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 90 км северо-западнее Тулузы, в 36 км к северу от Оша.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 593 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 358 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 276 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 276 активных жителей работали 258 человек (130 мужчин и 128 женщин), безработных было 18 (11 мужчин и 7 женщин). Среди 82 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (1285 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Жер